Друштво ловаца-сакупљача је у антрополошком смислу свако оно чији метод одржавања укључује директно прикупљање јестивих биљака и животиња из дивљине, уз коришћење прикупљања и лова, без коришћења доместикација за једно и друго. Граница између друштава ловаца-сакупљача и других друштава које користе методе као што су земљорадња и сточарство није сасвим јасна, јер модерна друштва користе различите технике у набављању хране у сврху преживљавања.

Спољашње везе 
 Афрички Пигмији — о култури специфичне групе афричких ловаца-сакупљача + фотографије

Антропологија